Die DDR-Oberliga 1987/88 war die 39. Auflage der höchsten Spielklasse der DDR. Sie begann am 8. August 1987 und endete am 28. Mai 1988. Meister wurde abermals der BFC Dynamo, der seine zehnte Meisterschaft (zudem in Folge) feierte.

Saisonverlauf 
Die Saison war geprägt vom Zweikampf zwischen  dem Berliner FC Dynamo und 1. FC Lokomotive Leipzig. Außer am fünften und sechsten Spieltag war zwischen den beiden Teams nie mehr als zwei Punkte Differenz. Meister wurde letztmals der BFC Dynamo, der sich seine in Folge zehnte Meisterschaft aufgrund des besseren Torverhältnis gegenüber dem 1. FC Lokomotive Leipzig sicherte. Parallel gewann der BFC durch den Sieg im FDGB-Pokal 1987/88 erstmals das Double aus nationaler Meisterschaft und Cup.

Zum ersten Mal seit zehn Jahren stieg der Armee-Club FC Vorwärts Frankfurt/O. wieder aus dem Oberhaus ab. Die ebenfalls abgestiegene Stahl-Elf aus Riesa verließ nach fünf Jahren Oberligazugehörigkeit die höchste Spielklasse des DDR-Fußballs und kehrte bis zur Abwicklung des ostdeutschem Fußballs nicht mehr ins Oberhaus zurück.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Statistik

Die Meistermannschaft

Tore 
 524 Tore ( 2,88 pro Spiel) wurden erzielt, wobei sich 157 Spieler als Torschützen auszeichnen konnten.  30 Strafstöße wurden verhängt, wovon 23 verwandelt wurden. Uwe Zötzsche von Lok Leipzig traf 3-mal ins Schwarze. Torhüter Jörn Dahms von Union Berlin parierte 2 Stück.  13-mal trafen die Spieler ins eigene Netz.  Vier Tore (kein Hattrick dabei) pro Spiel: Heun (Erfurt) gegen Union Berlin (6. Sp.)  Drei Tore (kein Hattrick) pro Spiel: Richter (Karl-Marx-Stadt) gegen Riesa (3. Sp.) und Thom (BFC) gegen Jena (6. Sp.).

Zuschauer 
 In 182 Spielen kamen 1 714 300 Zuschauer ( 9 419 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse: 28 000 SG Dynamo Dresden – BFC Dynamo (7. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse: 2 000 FC Vorwärts Frankfurt/O. – BSG Wismut Aue (19. Sp.).

Verschiedenes 
 323 Spieler kamen zum Einsatz, davon waren 24 in allen Punktspielen dabei.
 Es gab 97 Heimsiege, 58 Unentschieden und 27 Auswärtssiege.
 Höchster Sieg: FC Rot-Weiß Erfurt – 1. FC Union Berlin 7:1 (6. Sp.)Torreichstes Spiel: FC Rot-Weiß Erfurt – 1. FC Union Berlin 7:1 (6. Sp.)
 7 Feldverweise und 512 Verwarnungen verhängten die Unparteiischen, wobei 98 Spieler nach der dritten bzw. sechsten gelben Karte pausieren mussten.

Fußballer des Jahres 1987/88

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf rsssf.com

Quellen 
 Andreas Baingo, Michael Horn: Die Geschichte der DDR-Oberliga. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2003, ISBN 3-89533-428-6.
 Hanns Leske: Enzyklopädie des DDR-Fußballs. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2007, ISBN 978-3-89533-556-3.
 FUWO: Jahrgänge 1987-1988, Sportverlag Berlin,

Siehe auch 
 DDR-Fußball-Liga 1987/88
 FDGB-Pokal 1987/88

1987/88
Fußballsaison 1987/88